Svetovni pokal v alpskem smučanju 1967 je prva sezona Svetovnega pokala v alpskem smučanju Mednarodne smučarske organizacije, ki je potekal med 5. januarjem in 26. marcem 1967. Skupna zmagovalca svetovnega pokala sta postala Nancy Greene in Jean-Claude Killy.

Koledar

Moški

Ženske

Moški seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Ženski seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Pokal narodov

Skupno

Moški

Ženske

Viri 
 (moški)
 (ženske)

1967
1967 v športu